Suhovare su naselje u sastavu Općine Poličnik, u Zadarskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 508 stanovnika.

Literatura 

 Marin Buovac: Općina Poličnik, Grb i Zastava, Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, br. 23, Zagreb 2018., str. 24-25.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji